Mamia IV Gurieli fue mthavari de Guria de 1726 a 1744, de 1760 a 1765 y de 1768 a 1778.

Nacido hacia 1717, era el primogénito de Jorge III de Guria (o Jorge IV según listas) de Guria e Imeretia, y le sucedió en 1726.

En 1744 fue derrocado por su hermano Jorge IV de Guria (o Jorge V Gurieli) pero recuperó el poder en 1760. En 1765 su hermano volvió a arrebatarle el trono, pero nuevamente lo recuperó en 1768.

En 1732 se casó con Rodam, hija mayor de Alejandro V de Imeretia.

Murió en 1778 y le sucedió Simón II Gurieli, hijo de Jorge IV (V) Gurieli.

Gobernantes de Estados y territorios desaparecidos de Georgia